Bolschije Gorki () ist ein Name russischer Orte:
 Bolschije Gorki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad ((Groß) Weißensee, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Bolschije Gorki (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Bolschije Gorki (Moskau, Naro-Fominsk), Dorf im Rajon Naro-Fominsk, Oblast Moskau
 Bolschije Gorki (Moskau, Rusa), Dorf im Rajon Rusa, Oblast Moskau
 Bolschije Gorki (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Bolschije Gorki (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Bolschije Gorki (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir